Коломийцева — фамилия, женский вариант фамилии .
 Коломийцева, Анна Андреевна (1898—1976) — советская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1969).
 Коломийцева, Татьяна Михайловна (1914—1994) — дирижёр, единственная женщина-дирижёр в БССР. См. также 
 Коломийцева Долина